Le Red Bull BC One est une compétition internationale annuelle de breakdance organisée par la société de boissons énergétiques Red Bull depuis 2004. Elle oppose des B-Boys (breakdanceurs) qui dansent devant cinq juges qui décident du gagnant. La compétition oppose seize danseurs qui se rencontrent dans des matchs à élimination directe à partir des huitièmes de finale.

En 2018, la compétition intègre pour la 1ère fois une catégorie Bgirl, dédiée aux femmes.

Champions du monde par année

Catégorie Bboy (homme)

Catégorie Bgirl (femme)

Statistiques

Nombre de battles gagnés individuellement

Participants par région
Les Bboys en gras ont obtenu le titre de champion du Red Bull BC One.

Afrique et Moyen-Orient

  Lil Zoo (2012-2013, 2015, 2017, 2018-2019)
  Cri6 (2018)

  The Wolfer (2018)
  Ben-J (2007)

  Benny (2005, 2007-2008, 2014)
  Jed (2006–2007)

Europe de l'Est

  Slav (2012)
  Killa Kolya (2015, 2019)
  Kleju (2010, 2016)
  Thomaz (2015)
  Jora (2005)
  Bootuz (2006–2007)

  Flying Buddha (2009, 2011)
  Yan (2011)
  Alkolil / ExacT (2012, 2014-2015, 2017)
  Cheerito (2014, 2016)
  Bumblebee (2019)
  Beetle (2019)

  Kolobok (2008–2009)
  Pluto (2010)
  Robin (2013, 2019)
  Kuzya (2016)
  Lussy Sky (2017)
  Uzee Rock (2018)

Europe de l'Ouest

  Sonic (2004–2005)
  Extremo (2004)
  Chey (2018)
  Focus (2016)
  By (2004)
  Junior (2004-2005, 2012)
  Brahim (2005)
  Lilou (2005-2007, 2009, 2013-2014)
  Crazy Monkey (2006)
  Sébastien (2007)
  Lil Kev (2008, 2018)
  Mounir (2008, 2012-2014)
  Punisher (2009)
  Keyz (2010)

  Marcio (2010)
  SoSo (2011, 2016)
  Tonio (2014)
  Nasso (2015)
  Willy（2017）
  Danny Dann（2017)
  Khalil (2019)
  KC (2004)
  Leo (2004)
  Rubber Legz (2005)
  Lil Ceng (2006, 2008-2009)
  Airdit (2010)
  Onel (2019)

  Cico (2005, 2007-2008)
  Froz (2013)
  Menno (2008-2009,2013,2014-2015, 2017, 2019)
  Niek / Just Do It (2008, 2010-2011)
  Kid Colombia (2016, 2018)
  Shane (2017)
  Dark Marc (2007)
  Lagaet (2009, 2011)
  Bruce Almighty (2015-2016)
  Nuno (2004)
  Lil' Tim (2004)
  Mouse (2006)
  Sunni (2012, 2015-2016, 2018)

Asie Pacifique

  Wongo (2004)
  Nasa (2008)
  Blond (2014)
  Drunk (2007)
  Flying Machine (2019)
  Kouske (2004)
  Kaku (2006, 2009)
  Taisuke (2007-2008, 2010-2011, 2013–2014, 2016)
  Toshiki (2010)
  Issei (2012, 2016-2018)
  Nori (2013, 2016, 2018-2019)

  Kazuki Rock (2015, 2019)
  Shigekix (2017)
  Ayumi (2017)
  Eagle (2004)
  Wake Up (2004)
  Born (2005)
  Physicx (2005)
  Hong 10 (2005-2007, 2011, 2013-2014, 2016)
  The End (2006)
  Baek (2008)
  Wing (2008-2009, 2013-2014, 2017)

  Differ (2009, 2012)
  Beast (2010)
  Kill (2010, 2017)
  Vero (2011, 2018)
  Shorty Force (2012)
  Leon (2015)
  Pocket (2015)
  Heady (2019)
  Monkey King (2019)
  3T (2011)

Amérique du Nord

  Phil Wizard (2019)
  Hill (2012, 2018)
  Omar (2004-2005, 2013)
  Ronnie (2004-2006,2007, 2013)
  Bebe (2004)
  Iron Monkey (2004)
  Machine (2005)
  Moy (2005, 2017)

  Do Knock (2006)
  Roxrite (2006-2007, 2011-2013)
  Twixx (2007)
  Kid David (2008, 2012)
  Cloud (2009)
  Kid Glyde (2009)
  Morris (2009, 2011)
  Thesis (2009–2010, 2014, 2017)

  Luigi (2010, 2018)
  Gravity (2010, 2013-2014)
  El Niño (2011,2015)
  DOMkey (2012)
  Victor (2012, 2014-2015, 2018)
  Kareem (2015)
  Benstacks (2016)
  Stripes (2019)

Amérique latine

  Arex (2012–2013)
  Pelezinho (2005-2006, 2008)
  Muxibinha (2006)
  Daniel QDM (2007)
  Neguin (2009-2011, 2013, 2016)

  Kapu (2010)
  Klesio (2012)
  Luan (2014)
  Ratin (2015, 2017)
  Leony (2016-2018)

  Luka (2018)
  Bart (2019)
  Alex (2006)
  Salo (2006, 2011)
  Lil G (2008-2011, 2014)

Record 
Le plus de titres
 Menno, avec trois titres
 Lilou, avec deux titres
  Hong 10, avec deux titres

Le plus de battles remportés
  Ronnie avec treize battles gagnés sur les éditions 2004, 2005, 2006 et 2007
  Hong 10 avec treize battles gagnés sur les éditions 2005, 2006, 2007 et 2013

Le plus de participations au Red Bull BC One
  Ronnie a participé à six Red Bull BC One.

Le plus grand nombre de finales
  Ronnie (2004, 2006 et 2007)
 Menno (2014, 2017 et 2019)
  Hong 10 (2005, 2006, 2013 et 2016)

Le battle le plus vu sur YouTube
 La finale du Red Bull BC One 2005 ( Lilou /  Hong 10) est le battle le plus vu avec plus de neuf millions de vues au .

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 

Compétition de danse hip-hop
Breakdance